Neuvy kan syfta på:
 Neuvy, Allier
 Neuvy, Loir-et-Cher
 Neuvy, Marne